Christiaan I van Saksen-Merseburg, de eerste hertog van Saksen-Merseburg
 Christian Wulff, een Duitse president
 Christian Bohr, vader van Niels Bohr en Harald Bohr
 Christian Dior, een Frans modeontwerper
 Christian Karembeu, een Franse voetballer
 Christian Lopez, een Frans voetballer
 Christian Mayrleb, een Oostenrijks voetballer
 Christian Perez, een Frans voetballer
 Christian (zanger), een Schotse zanger/theatermaker
 Christian (worstelaar), pseudoniem van Jason Reso, een Canadees-Amerikaans professioneel worstelaar
 Christian (leeuw), een in een Britse dierentuin geboren leeuw die later in het wild werd uitgezet

 Deens Koningshuis
 Christian I van Denemarken
 Christian II van Denemarken
 Christian III van Denemarken
 Christian IV van Denemarken
 Christian V van Denemarken
 Christian VI van Denemarken
 Christian VII van Denemarken
 Christian VIII van Denemarken
 Christian IX van Denemarken
 Christian X van Denemarken
 Christian van Denemarken, zoon van de huidige Deense kroonprins 
 Christian van Denemarken (1942)